C6H12O6 è una formula bruta che può rappresentare i seguenti composti chimici:
 Esoso
 Altrosio
 Fruttosio
 Galattosio
 Glucosio
 Mannosio
 Psicosio
 Tagatosio
 Talosio
 Inositolo